Го́рдон Джеймс Ра́мзи (; род. , Джонстон, Шотландия) — британский шеф-повар, ведущий британских телешоу The F Word,  и «Адская кухня», а также их американских версий.

Фирменный ресторан Рамзи в Лондоне — Restaurant Gordon Ramsay — был удостоен трёх звёзд Мишлен, а в сумме рестораны Рамзи удостоились 16 звёзд Мишлен — достижение, которым прежде могли похвастаться только лишь французские шефы.
В 2013 году Рамзи удерживал 7 звёзд Мишлен.

Биография

Ранние годы 
Гордон Джеймс Рамзи родился  в шотландском городе Джонстон, однако в связи с бурной (и безуспешной) коммерческой деятельностью отца провёл детство в постоянных переездах, пока в 1976 году семья наконец-то осела в городе Стратфорд-на-Эйвоне. Серьёзно увлекался футболом и с 12 лет начал играть за команду города Уорикшир в категории «юноши до 14 лет». В 19 лет получил приглашение играть за клуб «Рейнджерс», но последовавшая травма мениска левой ноги поставила крест на дальнейшей карьере футболиста.

Карьера 
После окончания школы Рамзи принял спонтанное решение поступить в колледж, обучающий управлению отелем и рестораном. Когда стало ясно, что травма ноги несовместима со спортивной карьерой, Рамзи начал всё более втягиваться в кулинарию. По окончании колледжа он переехал в Лондон и получил свою первую работу в престижном ресторане Harveys под руководством .

Ученик 
Спустя два года Рамзи перешёл в ресторан Le Gavroche, первый трехзвёздочный ресторан Великобритании (на тот момент уже лишённый третьей звезды), где совершенствовал навыки классической французской кухни у потомственного шефа Альбера Ру. Через год Ру решил покинуть Le Gavroche и позвал Гордона Рамзи с собой в Hotel Diva, новый курортный фешенебельный ресторан во французской части Альп. Через некоторое время Рамзи перебрался в Париж, где работал с такими шефами, как  и Жоэль Робюшон на протяжении трёх лет. Завершив своё обучение, Рамзи принял предложение поработать шеф-поваром на частной яхте.

Шеф-повар 
После годичного «парусного» отдыха на Бермудах Рамзи возвратился в Лондон и получил место шефа в La Tante Claire в Челси. Однако вскоре поступило приглашение от бывшего наставника Альбера Ру занять место шефа в Aubergine (тогда ещё носившего название Rossmore). Рамзи взялся за новую работу и в течение четырёх лет поднимал рейтинг ресторана до двух звёзд Мишлен. Но по причине разногласий с остальными владельцами (на тот момент Рамзи владел 25 % акций ресторана) он покинул Aubergine, а вместе с ним ушёл обслуживающий персонал и кухня в полном составе. По признанию Рамзи, это решение было одним из самых трудных в его карьере, однако оно стало рождением Рамзи, как предпринимателя. Впоследствии против Рамзи был подан иск на сумму в миллион фунтов стерлингов за причинённый ущерб, так как ресторан был вынужден закрыться на три месяца по причине отсутствия персонала. Судебная тяжба была разрешена полюбовно, однако детали так и не были разглашены.

Предприниматель 
В 1998 году Рамзи открыл свой первый собственный ресторан Gordon Ramsay at Royal Hospital Road, получивший три звезды в 2001 году, что сделало Рамзи единственным шефом-британцем с высочайшим рейтингом Мишлен на тот момент и единственным трехзвёздочным шефом-шотландцем. В том же году он открыл ресторан Pétrus в качестве шефа-патрона (), прославившийся в Британии «винным» эпизодом с банкирами, которые потратили 44 тысячи фунтов на вино для обеда из шести персон.
Несмотря на слегка скандальный привкус славы, Pétrus заслужил звезду Мишлен менее чем за год, а в 2007 году получил вторую.

Публицистика 
В 1997 году вышла первая книга Рамзи под названием Passion for Flavour (). За ней следовали Passion for Seafood, A Chef for all Seasons, Just Desserts и Secrets, в которых Гордон делился своими рецептами и общими взглядами на кулинарию. К ноябрю 2007 года Гордон Рамзи выпустил 14 книг, включая две автобиографии — Humble Pie и Playing With Fire».

 Телевидение 
В 1998 году вышел теледебют Рамзи под названием «Точка кипения» (), являвшийся серией телеочерков о роли ресторана в его жизни. После определённого успеха мини-сериала вышла его вторая часть — «За точкой кипения» (). Однако настоящий успех и славу среди широкой аудитории, не заинтересованной в кулинарии на профессиональном уровне, Гордону Рамзи принесли два телешоу —  и «Адская кухня», которые в отличие от «Точек кипения» являются именно шоу, а не документальными сериалами.

 «Кошмары на кухне» 
Телешоу стартовало в 2004 году на канале Channel 4 британского телевидения. В вольном переводе с английского название можно перевести как «Кошмары на кухне». В каждой передаче Гордон Рамзи посещает один ресторан, стоящий на грани финансового краха, и в течение одной недели пытается выявить его проблемы. Как правило, он действует в одиночку, за исключением помощи дизайнеров, которые могут немного украсить интерьер ресторана. В Великобритании полностью вышло семь сезонов шоу «Кошмаров на кухне».

В 2007 году на канале телекомпании Fox началась трансляция американской версии шоу.
Концепция шоу осталась схожей, основными отличиями являлось то, что рестораны в передаче были американскими (преимущественно из штата Нью-Джерси), Гордон Рамзи посещал их повторно по прошествии некоторого времени (дабы посмотреть как идут дела), а также существенная драматизация сюжета, обострение конфликтов и щедрое расходование средств на обновление интерьеров, не практикующееся в британской версии. По итогам рейтингов за сентябрь—октябрь практически сразу было принято решение о съёмках второго сезона.

 The F Word 

В октябре 2005 года на британском канале Channel 4 стартовало кулинарное телешоу Гордона Рамзи The F Word.
Как и прочие телешоу Рамзи, основной объект интереса в шоу — пища, однако отсутствует концентрация на «высокой кухне», как во многих других материалах Рамзи. Основная идея телешоу — доказать зрителю, что приготовление вкусной и здоровой пищи вовсе не требует большого количества времени, энергии или денег. Шоу выдержало пять сезонов и завершилось в конце 2009 года.

 Адская кухня 

С 2005 года на американском канале Fox началась трансляция кулинарного реалити-шоу Гордона Рамзи под названием «Адская кухня».
Несмотря на кулинарную ориентацию шоу, оно отличается высоким «накалом страстей» и существенной драматизацией сюжета. Лейтмотив шоу — состязание между участниками за позицию шефа в известном ресторане.

 MasterChef 
В июле 2010 года на американском канале Fox была запущена американская версия британского кулинарного реалити-шоу MasterChef, одним из создателей которой выступил Гордон Рамзи. В основу шоу легли соревнования поваров любителей за звание шеф-повара, особый кубок, денежный приз и возможность издать собственную кулинарную книгу.

 Список ресторанов Гордона Рамзи 

 В Великобритании 
 «Restaurant Gordon Ramsay» (три звезды Мишлен), Лондон
 «Pétrus» (две звезды Мишлен), Белгравия
 «Gordon Ramsay at Claridge’s» (одна звезда Мишлен), Лондон
 «The Boxwood Café», Лондон
 «Maze» (одна звезда Мишлен), Лондон
 «Maze Grill», Лондон
 «Foxtrot Oscar», Лондон
 «Gordon Ramsay’s Plane Food» (Аэропорт Хитроу, Лондон)
 «Murano» (одна звезда Мишлен), Лондон
 «York and Albany», Лондон
 «Union Street Café», Лондон

 За пределами 
《Le Pressoir d'Argent - Gordon Ramsay》(две звезды Мишлен), Франция, Бордо
 «Gordon Ramsay at The London» (две звезды Мишлен), Нью-Йорк, США
 «The London Bar», Нью-Йорк, США
 «Maze by Gordon Ramsay at The London», Нью-Йорк, США
 «Gordon Ramsay at The London, West Hollywood» (одна звезда Мишлен), Западный Голливуд, Лос-Анджелес, США
 «Cielo by Angela Hartnett», Бока Ратон, Флорида, США
 «Gordon Ramsay at Conrad Tokyo», Токио, Япония
 «Verre at the Hilton Dubai Creek», Дубай, Арабские Эмираты — (Закрыт с Октября 2011)
 «Gordon Ramsay at Powerscourt», Дублин, Ирландия
 «Gordon Ramsay au Trianon» (две звезды Мишлен), Версаль, Франция
 «La Veranda», Версаль, Франция
 «Gordon Ramsay at Castel Monastero», Тоскана, Италия
 «Gordon Ramsay at Forte Village», Сардиния, Италия
 «The Gordon Ramsay Doha», Доха, Катар
 «Opal by Gordon Ramsay», Доха, Катар
 «Gordon Ramsay Steak», отельный комплекс Paris Las Vegas, Лас-Вегас, США 
 «Bread Street Kitchen Singapore», Сингапур
 Bread Street Kitchen Dubai 2015

 Пабы 
 «La Noisette», Лондон
 «The Narrow», Лондон
 «The Devonshire''», Лондон

Личная жизнь 
	
В 1996 году Гордон Рамзи женился на бывшей школьной учительнице Кайетане (Тане) Элизабет Хатчесон (Cayetana Elizabeth (Tana) Hutcheson), отец которой являлся управляющим ресторанной империей Рамзи, пока в 2017 не отсидел полгода в тюрьме за многократные попытки взлома бизнес-файлов Рамзи. У них пятеро детей: Меган (1998), двойняшки Джек и Холли (1999), Матильда (2001) и Оскар (2019). Старшие дети Гордона принимали активное участие в первых двух сезонах телешоу The F Word.
	
13 мая 2016 года стало известно, что пара ожидает  ребенка, мальчика. Тем не менее через месяц стало известно, что у Таны случился выкидыш на 5 месяце беременности, о чем Гордон сообщил на своей странице на фейсбуке.
	
Гордон Рамзи известен дружескими отношениями с одним из своих шефов — Маркусом Вэйрингом (), главой двухзвёздного Petrus. Маркус во многом повторил путь своего партнёра, он начинал работать с Ги Сава, Альбером Ру и наконец с самим Гордоном, в ресторане Aubergine — су-шефом (). В 2000 году на свадьбе Маркуса шафером был именно Рамзи, а не брат Вэйринга, о чём кратко повествуется в документальном сериале «За точкой кипения».

Примечания

См. также 
 The F-Word
 Hell’s Kitchen
 Красный гид Мишлен

Ссылки 
 Официальный сайт
 Русскоязычный сайт Гордона Рамзи
 Сайт Гордона Рамзи на русском языке
 Курс элементарной кулинарии Гордона Рамзи
 

Авторы книг по кулинарии
Повара Великобритании
Рестораторы Великобритании
Рестораторы по алфавиту
Владельцы ресторанов
Повара XX  века
Повара XXI века
Рестораторы XX  века
Рестораторы XXI века